Een verkeersweg:
 N110 (België)
 N110a (België)
 N110 (Frankrijk)
 N110a (Frankrijk)
 N-110 (Spanje)
 N110 (Zwitserland)